Вулиця Палацова — вулиця у Краматорську
 Вулиця Палацова — вулиця в Санкт-Петербурзі

Див. також 
 Вулиця Двірцева
 Вулиця Велика Дворцова
 Вулиця Дворцова

Палацова вулиця